Desa Plalangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plalangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 111,52), Jawa Timur, 
 Desa Plalangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 113,71), Jawa Timur, 
 Desa Plalangan (administrativ by i Indonesien, lat -8,14, long 113,83), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar